Interacció persona-ordinador (del seu nom en anglès Computer-Human Interaction), ciència que estudia l'intercanvi d'informació entre l'ésser humà i els ordinadors
 CHI, codi del COI de Xile, estat de l'Amèrica del Sud 
 ch'i, transcripció Wade-Giles del xinès per txi, concepte filosòfic del pensament xinès antic
 chi, codi ISO 639-2 del xinès, grup de llengües parlat a l'Àsia, vegeu llengües sinítiques
 chi o khi, lletra de l'alfabet grec 
 chi, transliteració de ち, kana japonès